Рене Монтгомери (; род. 2 декабря 1986 года в Сент-Олбансе, Западная Виргиния, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступавшая в женской национальной баскетбольной ассоциации. Она была выбрана на драфте ВНБА 2009 года в первом раунде под четвёртым номером клубом «Миннесота Линкс». Играла на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера

Средняя школа 
Монтгомери была капитаном команды каждый год её карьеры в средней школы. Она набирала среднем 22,5 очка, шесть передач, пять подборов и пять перехватов в старшей школе Южного Чарльстона. Она привела старшую школу Южного Чарльтона из Западной Виргиния к чемпионству 3 раза. Также в школе она играла в американский футбол.

Колледж 
Монтгомери училась в Университете Коннектикута. Во втором сезоне Монтгомери выходила в старте во всех 36 играх, как разыгрывающий. Она набира больше 10 очков в 29 играх, в четырёх из них она набирала больше двадцати очков. В том же сезоне, она привела сборную США до 20 лет к победе в чемпионате Америки, проходившим в Мехико.

Профессиональная карьера 
Монтгомери была выбрана под четвёртым номером на драфте 2009 года, командой «Миннесота Линкс». Вслед за Кристи Толивер, Мариссой Коулман и Энджел МакКотри. в 2010 году, она была обменяна в «Коннектикут Сан». Играла за множество европейских команд. В настоящее время выступает за польскую команду «Гдыня».

Сборная США 
Монтгомери была приглашена в сборную США, после своего первого сезона в ЖНБА, за свою качественную игру. Была в расширенном списке сборной на Чемпионат мира по баскетболу 2010 года и Олимпийские игры 2012, но была в последний момент отчислена.

Достижения 
 Чемпион Америки среди молодёжных команд: 2006
 Серебряный призёр чемпионата Израиля: 2011
 Бронзовый призёр чемпионата России: 2013

Примечания

Ссылки 

 Профайл на сайте WNBA.com
 Профайл на сайте eurobasket.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com
 Студенческая карьера в NCAA на сайте uconnhuskies.com

Баскетболисты США
Игроки «Миннесота Линкс»
Игроки БК «Вичи-Айстес»
Игроки «Коннектикут Сан»
Игроки БК «Надежда» Оренбург
Игроки ЖБК «Дьёр»
Игроки ЖБК «Маккаби Бнот» Ашдод
Игроки БК «Вологда-Чеваката»
Игроки «Сиэтл Шторм»
Игроки «Канберра Кэпиталз»
Игроки ЖБК «Гдыня»
Игроки ЖБК «Фламме Кароло»
Игроки ЖБК «Маккаби» Рамат-Ган
Игроки «Атланта Дрим»
Выпускники Средней школы Южного Чарльстона
Выпускники Коннектикутского университета
Игроки Коннектикут Хаскис (баскетбол, женщины)